Іванців Мар'ян – польський художник і графік українського походження. 
 Іванців Володимир Опанасович – письменник, перекладач.

Прізвища на -ів
Українські прізвища